Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Andrej Ol'chovskij 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Charles Beckman /  David Macpherson (semifinali)

 Cyril Suk /  Daniel Vasek (semifinali)
 Karel Nováček /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1991
ATP Tour 1991